Gabriel Beluze (1769-1818), un militaire français.

 Jean-Pierre Béluze (1821-1908), un militant communiste cabétiste à partir de 1846 puis associationniste.